Влади́мир Сукачёв:
 Сукачёв, Владимир Николаевич (1880–1967) — ботаник, лесовед и географ, основоположник биогеоценологии, академик АН СССР.
 Сукачёв, Владимир Платонович (1849–1920) — городской голова Иркутска, коллекционер.